Soyuz TM-2  – la seconda spedizione sulla stazione spaziale sovietica Mir